Robert ou Bob Hodge peut faire référence à :

 Robert Hodge (homme politique australien),
  (1851–1937), personnalité politique britannique,
  (fl. 2002), quarterback des ,
 ,
  (1940- ), linguiste australien,
 , surnom de Robert J. Hodge (1955- ), athlète américain,
 Robert Hodge, juge canadien et tête d'affiche de l'émission La Cour en direct.